Steinkirchen (Altes Land), een gemeente in de Duitse deelstaat Nedersaksen
 Steinkirchen (Opper-Beieren), een plaats in de Duitse deelstaat Beieren
 Steinkirchen (Wassenberg), een plaats in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen